Regius Professor of Law henviser til:

 Regius Professor of Law (Glasgow)
 Regius Professor of Laws (Dublin)

Se også 

 Regius Professor of Civil Law